

Plaatsen 
Verenigde Staten
 Longview (Illinois)
 Longview (Texas)
 Longview (Washington)
 West Longview

Canada
 Longview (Canada), een dorp in Alberta

Verenigd Koninkrijk
 Longview, een gebied van Huyton

Overig 
 Longview (single), een single van de Amerikaanse groep Green Day